Hermosa steht für:

 Hermosa, eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bataan
 Hermosa (South Dakota), eine  Ortschaft im Custer County, South Dakota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Hermoso
 Villahermosa (Begriffsklärung)